Бирбах:

 Бирбах — район города Блискастель.
 Бирбах — река в Германии.